Kommutator steht für:

 Kommutator (Mathematik), eine algebraische Verknüpfung in Gruppen und Algebren
 Kommutator (Elektrotechnik), eine Einrichtung zur Stromwendung in elektrischen Maschinen